Чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2008 года в быстрой программе прошёл 19 апреля в г. Тверь.

В турнире выступили 15 участниц — 14 из основного турнира, к которым присоединилась экс-чемпионка СССР и России, гроссмейстер Татьяна Тетерина (Москва).

Судьи 
 Главный судья: Харченко Ю. В.
 Главный секретарь: Бонадыков С. С.

Таблица

Ссылки 
http://fmsr.ru/2008/cr08w.htm

Чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по шашкам в Твери
Чемпионаты России в 2008 году
2008 год в шашках
Апрель 2008 года
События 19 апреля
2008 год в Тверской области